Móra László (1890–1944) polgári iskolai igazgató, író, költő, irodalmár, lapszerkesztő
 Móra László (1914–2009) tudománytörténész, könyvtáros, tüzérezredes
 Móra László (1934-2001) olimpikon lovagló
 Móra László (1943) sportújságíró
 Móra László (1947) festőművész